Osoby o tym nazwisku:
 Hans Rev – norweski duchowny
 The Rev – amerykański perkusista, wokalista i kompozytor

Inne:
 Mercury Rev – amerykański zespół rockowej alternatywy